Анастасия Алексеевна Татарева (род. 19 июля 1997) — российская гимнастка. Олимпийская чемпионка (2016), серебряный призёр Олимпиады в Токио, многократная чемпионка мира и Европы. Заслуженный мастер спорта России.

Карьера 
Воспитанница екатеринбургской детско-юношеской спортивной школы «Виктория». Тренируется в Дмитрове у А. В. Шумиловой. В 2014 году Анастасия стала чемпионкой Европы и мира в групповых упражнениях.

В 2015 году стала двукратной чемпионкой I Европейских игр 2015, затем выиграла два «золота» и одно «серебро» в групповых упражнениях на чемпионате мира в Штутгарте, также завоевав лицензию на участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В 2016 году победила на чемпионате Европы в Холоне, а также стала олимпийской чемпионкой, выступив в Рио-де-Жанейро в групповом многоборье (вместе с Верой Бирюковой, Анастасией Близнюк, Анастасией Максимовой и Марией Толкачёвой).

В 2017 году на чемпионате мира в Пезаро в составе обновлённой команды (Анастасия Близнюк, Мария Кравцова, Евгения Леванова, Ксения Полякова, Анастасия Татарева, Мария Толкачёва) выиграла две золотые медали (многоборье и упражнение с тремя мячами/двумя скакалками) и одну серебряную (упражнение с пятью обручами).

Награды 
 Орден Дружбы (25 августа 2016 года) — за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе и целеустремлённость.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (11 августа 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония).

Примечания

Ссылки 
 Анастасия Татарева  в проекте «Молодые таланты большого спорта»

Гимнастки (художественная гимнастика) России
Чемпионки Европы по художественной гимнастике
Чемпионки мира по художественной гимнастике
Чемпионы Европейских игр по художественной гимнастике
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2016 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Олимпийские чемпионки по художественной гимнастике
Олимпийские чемпионы от России